Ми́льники — село в Україні, у Носівському районі Чернігівської області. Населення становить 76 осіб. Орган місцевого самоврядування — Калинівська сільська рада

Див. також 
 Перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932—1933 (Чернігівська область)

Посилання 
 Погода в селі Мильники 
 Неофіційний сайт села Мильники  

Села Чернігівської області

Населені пункти Ніжинського району